Svartsjö kan syfta på:

 Svartsjö – en småort på Färingsö i Sånga socken i Ekerö kommun
 Svartsjö kontrakt – ett tidigare kontrakt inom Svenska kyrkan –1961
 Svartsjö kungsgård – en tidigare kungsgård vid Svartsjö på Färingsön, Ekerö kommun
 Svartsjö län – ett slottslän i landskapet Uppland
 Svartsjö slott – en slottsbyggnad belägen i Svartsjö på Färingsö i Mälaren
 Svartsjö, Småland – en sjö i Ljungby kommun
 Anstalten Svartsjö – em öppen anstalt i Ekerö kommun

Se även
 Svartsjön